Косолапово — название населённых пунктов в России:
 Косолапово — деревня в Котельничском районе Кировской области.
 Косолапово — село в Целинном районе Курганской области.
 Косолапово — село в Мари-Турекском районе Марий Эл.
 Косолапово — деревня в Городецком районе Нижегородской области.
 Косолапово — деревня в Уренском районе Нижегородской области.
 Косолапово — деревня в Суворовском районе Тульской области.
 Косолапово — деревня в Киясовском районе Удмуртии.